Västra örarna kan avse:

Finland 

 Västra örarna, Iniö, 
 Västra örarna, Åland,

Se även
Västra ören
Östra örarna
Örarna